

Sigle 
 Azione cattolica dei ragazzi
 Associazioni Calcio Riunite Messina
 
 Bushmaster Adaptive Combat Rifle, arma da fuoco
 American College of Rheumatologists
Azienda Cantonale dei Rifiuti

Codici 
 acr – codice ISO 639-3 della lingua achi

Geologia 
 ACR – Argille varicolori di Case Crovini – sintema stratigrafico dell'Emilia-Romagna

Ingegneria 
 ACR – Advanced CANDU Reactor – evoluzione dei reattori nucleari CANDU

Religione 
 A.C.R. – Ancelle di Cristo Re